

Arte 
Teatro
Dramaturgia
Figurativismo (a representação figurativa é o oposto da ausência de representação na arte abstrata)

Ciências e tecnologia 
Teoria de representação — campo da matemática
Representação (ciência da computação)
Representação de conhecimento
Representação mental
Representações sociais

Outros usos 
Representação (direito)
Representação (filosofia)
Representação política
Democracia representativa

Desambiguações de artes
Desambiguações de ciências